Funker steht für:

 Funker, für den Funkbetrieb zuständige Person(en)
 Funkamateur
 Inhaber eines Funkbetriebszeugnisses auf einem Seeschiff, siehe Funkbetriebszeugnis (Mobiler Seefunkdienst)
 eine Dienstgradbezeichnung in der Bundeswehr, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)